Bundestagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Bundestagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I
 Bundestagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II